Michał Kruk – aktor
 Michał Kruk – żołnierz Batalionów Chłopskich